IBSA steht für:
 International Blind Sports Federation, internationale Sportorganisation der blinden und sehbehinderten Menschen
 IBSA-Dialogforum, gemeinsame politische Plattform von Indien, Brasilien und Südafrika
 IBSA Institut Biochimique, Schweizer Pharmaunternehmen

Siehe auch:
 Ipsa

Abkürzung